Txeriómuixka (Khakàssia), localitat de la República de Khakàssia, a Rússia
 Txeriómuixka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia